

Садково — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Садково — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства